Steve Sholes
Christopher Sholes
Sholes (Nebraska)

Desambiguação